Arghezi:
 Baruțu T. Arghezi (1925-2010), prozator, eseist și publicist român
 Mitzura Arghezi (1924-2015), actriță și politiciană română
 Tudor Arghezi (1880-1967), scriitor român
 Testament (Tudor Arghezi)

Nume de familie românești